Слуцки — фамилия. Известные носители:

 Слуцки, Ганна Оганесовна (род. 1949) — российский сценарист и драматург.
 Слуцки, Ирина — американская журналистка.